Vodran (planeet), een fictieve planeet uit Star Wars
 Vodran (ras), een fictief ras uit Star Wars